

Patronyme
Bescond est un patronyme breton qui signifie « vicomte » ; présent surtout dans le Finistère, il est porté notamment par :

 Anaïs Bescond (1987-), biathlète française.
 Andréa Bescond (1979-), danseuse, actrice, metteuse en scène, scénariste et réalisatrice française.
 Béatrice Bescond (1956-), peintre française
 Jérémy Bescond (1991-), coureur coureur cycliste français.
 Yves Bescond (1924-2018), évêque catholique français.

Le Bescond 
  (1980- ), une joueuse de tennis française.
 Gustave Le Bescond de Coatpont (1824-1894), un général français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton